

Automobilismo 
Sbarro Brescia – autovettura sportiva del 1985 realizzata Franco Sbarro

Geografia

Italia 
Brescia – città della Lombardia

Persone
Alfonso Brescia – regista italiano
Georgia Brescia – tennista italiana
Giuseppe Brescia – allenatore ed ex calciatore italiano
Giuseppe Brescia – politico italiano del Movimento 5 Stelle
Giuseppe Brescia – politico italiano del Partito Democratico della Sinistra
Pilar Brescia – attrice peruviana
Rossella Brescia – ballerina, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, ex attrice e insegnante italiana

Sport
Atlantide Pallavolo Brescia – squadra di pallavolo di Brescia
Associazione Nuotatori Brescia – squadra di pallanuoto di Brescia
Basket Brescia Leonessa – squadra di pallacanestro di Brescia
Bengals Brescia – squadra di football americano di Brescia
Brescia Calcio – squadra calcistica di Brescia
A.C.F. Brescia Calcio Femminile – squadra di calcio femminile di Brescia
Brescia Hockey Club – squadra di hockey su prato di Brescia
Brescia Waterpolo – squadra di pallanuoto di Brescia
Pallavolo Brescia – squadra di pallavolo di Brescia
Rugby Brescia – squadra rugbistica di Brescia
Tennistavolo Brescia – squadra di tennistavolo di Brescia
Terminators Brescia – è stata una squadra di football americano di Brescia
Volley Millenium Brescia – squadra di pallavolo femminile di Brescia